Premijera može biti:
 Premijera, prva umjetnička izvedba 
 Premijera (album), album pjevača Luke Nižetića